Vohbach ist ein Gewässername:

 Vohbach (Fischenberger Bächle), rechter Zufluss des Fischenberger Bächles (zur Köhlgartenwiese) nach Fischenberg, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Vohbach (Fleischbach) oder Vobach, linker Zufluss des Fleischbachs (zum Staudenbächle, zum aus dem Badesee Heddesheim abfließenden Zweig des Bannholzgrabens, zum Landgraben, zur Weschnitz) bei Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Vohbach (Kleine Paar), rechter Zufluss der Kleinen Paar an der Oggermühle von Markt Burgheim, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern